Petrucciani est un patronyme notamment porté par :
 Loana Petrucciani connue sous son seul prénom Loana (née en 1977), mannequin et actrice française ;
 Michel Petrucciani (1962-1999), pianiste de jazz français ;
  (1936, Antoine dit), guitariste et professeur français de jazz, père du précédent.

Homonymie de patronyme italien